Шамугия — грузинская фамилия:
 Шамугия, Валериан Николаевич — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза «Октомбери» Зугдидского района Грузинской ССР.
 Шамугия, Иван Варламович — Герой Социалистического Труда, звеньевой колхоза «Октомбери» Зугдидского района Грузинской ССР.
 Шамугия, Паата Иродионович (1952) — советский гимнаст.
 Шамугия, Паата (1983) — современный грузинский поэт.
 Шамугия, Калистрат Дианозович — Герой Социалистического Труда, звеньевой колхоза имени Сталина Гальского района Абхазской АССР.